Па́вел Ка́рлович Ште́рнберг, партийные клички — «Лунный», «Владимир Николаевич», «Эрот», «Гарибальди» (, Орёл — 1 февраля 1920, Москва) — российский астроном, заслуженный профессор Московского университета, революционер и член РСДРП (б) с 1905 года, депутат Московской городской думы, участник Гражданской войны.

Биография 
Родился в городе Орёл в семье выходцев из Германии, принадлежавшей к разночинцам. Отец — Карл Андреевич Штернберг, подданный герцогства Брауншвейгского, был орловским купцом.

В 1883 году Павел Штернберг окончил Орловскую классическую гимназию. В том же, 1883 году, он поступил на математическое отделение физико-математического факультета Московского университета и переехал в Москву. В Московском университете Павел Штернберг стал одним из лучших учеников выдающегося астронома профессора Ф. А. Бредихина. В годы учёбы проявил себя разносторонне одарённым и увлекающимся человеком — любил музыку, играл на нескольких музыкальных инструментах, выступал в студенческом оркестре.

В 1887 году Павел Штернберг был награждён золотой медалью факультета за студенческую научную работу «О продолжительности вращения Красного пятна Юпитера». В мае этого же года он окончил университет.

Летом того же года Павел Штернберг участвовал в экспедиции Московской обсерватории в Юрьевец для наблюдения полного солнечного затмения 19 августа 1887 года. Кроме него затмение наблюдали А. А. Белопольский, а также Л. Нистен из Брюсселя и Г. Фогель из Потсдама.

В марте 1888 года, был назначен сверхштатным ассистентом Астрономической обсерватории и оставлен при университете для приготовления к профессорскому званию.

С 1890 года — приват-доцент университета. В том же году был утверждён в должности астронома-наблюдателя в обсерватории Московского университета.

В 1899—1900 годах возглавлял Комиссию по разработке программы по астрономии для средних учебных заведений.

В 1908 году на выборах в Московскую городскую думу Павел Карлович был избран гласным по большевистскому списку.

В 1913 году Штернбергу была присвоена степень доктора астрономии в связи с защитой диссертации «Некоторые применения фотографии к точным измерениям в астрономии».

Экстраординарный профессор Московского университета (1914).

В связи с 25-летием преподавания в университете получил звание заслуженного профессора (1915).

П. К. Штернберг возглавил Краснопресненскую обсерваторию (1916).

Избран ординарным профессором по кафедре астрономии Московского университета (в январе 1917 года).

Подпольная деятельность (1905—1908 гг.) 
После событий 1905 года в России Штернберг тайно вступил в РСДРП (б) и включился в подпольную работу в военно-техническом бюро московского комитета партии по подготовке вооружённого восстания.

Однако в дни самого восстания Штернберга в Москве не было. Он находился в заграничной командировке и вернулся только в начале 1906 года, после подавления восстания. По возвращении он включился в работу большевистской организации.

Оставаясь астрономом обсерватории, Штернберг выполнял поручения партии большевиков. Так, ему поручили сохранить оставшееся после Декабрьского восстания оружие, и часть его долго хранилась в обсерватории.

Во второй половине 1906 года в военно-техническом бюро РСДРП(б) на Штернберге лежала обязанность составления стратегической карты Москвы на случай нового вооружённого восстания и подготовки кадров командного состава для руководства боевыми действиями рабочих отрядов во время восстания. В 1907 году он осуществил смелое мероприятие по съёмке детального плана Москвы.

Революционный 1917 год 
В марте был на совещании в Московском комитете партии большевиков о создании вооружённых отрядов.

3 (16) апреля 1917 года Штернберг присутствовал на организованной Петроградским советом на Финляндском вокзале торжественной встрече вернувшегося в Россию Ленина. Слушал его выступление. Прямо с митинга он отправился на первый Всероссийский астрономический съезд, где за свои научные труды был избран председателем.

В апреле на очередном совещании Московского комитета Штернберг сделал доклад «О милиции». На съезде присутствовали Феликс Дзержинский, Григорий Усиевич, Розалия Землячка и другие. В действительности речь шла об организации Красной гвардии, о вооружении московских рабочих. 25 июня 1917 года по списку РСДРП(б) был избран гласным Московской городской думы.

В обсерватории спрятанная Штернбергом в трубе рефрактора карта Москвы была передана Московскому комитету партии большевиков и скопирована для всех районных ячеек.

По словам Яна Пече, в июле был создан оперативный штаб Красной гвардии по подготовке восстания. Этим штабом велась значительная работа по составлению стратегического плана восстания. Штернберг передал командованию Красной гвардии карты Москвы, составленные и хранившиеся им в подпольном архиве.

В конце октября 1917 года в дни восстания в Москве выделенный Московским комитетом партии большевиков боевой партийный центр назначил Штернберга уполномоченным партийного центра восстания по Замоскворецкому району. Это был наиболее сильный пролетарский район и именно оттуда должен был начаться обстрел Кремля.

Большевики Замоскворечья выступили на рассвете 28 октября. На Замоскворецкий район легла в основном задача по овладению штабом МВО (Пречистенка). Большую роль сыграло Замоскворечье и в овладении Кремлём и Александровским училищем. По инициативе и под его руководством Штернберга осуществлялся артиллерийский обстрел Кремля. Овладение Кремлём было главной задачей ВРК.

В ноябре 1917 года его назначили военным губернским комиссаром Москвы.

После революции (1918—1920 гг.) 
В январе 1918 года губернский комиссар и профессор Высших женских курсов Павел Штернберг выдал «представляющей большую научную ценность» коллекции Дарвиновского музея охранное удостоверение.

В марте 1918 года, по совместительству, был назначен членом Коллегии Народного комиссариата просвещения РСФСР и заведующим отделом высшей школы. В июле 1918 года участвовал в подготовке и проведении Совещания деятелей вузов по вопросам реформы высшей школы.

В условиях обострения гражданской войны в сентябре 1918 года был направлен на фронт, получив назначение членом Реввоенсовета и политкомиссаром 2-й армии Восточного фронта. На фронте подорвал здоровье, что вызвало беспокойство лично Льва Троцкого, отдельно поднявшего на заседании Политбюро 18 апреля 1919 года вопрос о предоставлении Штернбергу отпуска на юг.

С сентября 1919 года — член Реввоенсовета Восточного фронта. В ноябре-декабре 1919 года он принимал участие в руководстве боевыми операциями 3-й и 5-й армий Восточного фронта Рабоче-Крестьянской Красной армии по овладению Омском.

При форсировании Иртыша 15 ноября 1919 года автомобиль Штернберга провалился под лёд. Все спаслись, но промокли. Вскоре Штернберг тяжело заболел. 4 января 1920 года он был доставлен в Москву, где умер в ночь с 31 января на 1 февраля 1920 года.

Похоронен на  (3 уч.).

Научные работы 
Научные работы относятся к изучению вращательного движения Земли, фотографической астрономии, гравиметрии. За свои гравиметрические определения в ряде пунктов европейской части России с маятником Репсольда получил медаль Русского географического общества. В 1892—1903 гг. выполнил капитальное исследование «Широта Московской обсерватории в связи с движением полюсов».

Фотографические наблюдения двойных звёзд, которые проводил Штернберг, были одними из первых в науке строго разработанными попытками использования фотографических методов для точных измерений взаимного положения звёздных пар. Полученные им сотни фотоснимков двойных звёзд и других объектов служат и до настоящего времени хорошим материалом для специальных исследований.

Семья 
Жена — Яковлева, Варвара Николаевна (1884—1941), революционерка, советский государственный деятель. Репрессирована, расстреляна НКВД в 1941 году.

Память 

С 1931 года имя П. К. Штернберга носит Государственный астрономический институт Московского университета.

Именем П. К. Штернберга назван лунный кратер и астероид (995) Штернберга, открытый в 1923 году.

В честь П. К. Штернберга названа улица на его родине — в г. Орле и на доме, где он жил, установлена памятная доска.

Имя Павла Штернберга носило рефрижераторное судно Латвийского Морского Пароходства.

Примечания

Литература 
 Чернов Ю. М., Земля и звезды: Повесть о Павле Штернберге. — М.: Политиздат. Пламенные революционеры, 1975. — 366 с, ил. То же. — 2-е изд., доп. — 1981. 383 с, ил.
 
 
 Первая конференция военных и боевых организаций РСДРП. Под ред. Е. М. Ярославского. М., 1932.
 Шкляр Э. Профессор астрономии — комиссар фронта. — М.: Политиздат, 1960.
 Павел Исаакович Подляшук, «Партийная кличка — Лунный: документальная повесть». Изд-во полит. лит-ры, 1964
 П. Г. Куликовский, «П. К. Штернберг — астроном, подпольщик, герой гражданской войны», журнал «Природа», Изд-во Наука, 1977
 
Лазарев С. Е. Штернберг Павел Карлович // Россия в Гражданской войне. 1918—1922: Энциклопедия: в 3 т. / отв. ред. А. К. Сорокин. Т. 3: Р—Я. М.: Политическая энциклопедия, 2021. С. 744—745.

Ссылки 
 Павел Карлович Штернберг на сайте Астрономического института МГУ
 К 150-летию П. К. Штернберга: интервью директор ГАИШ МГУ А. М. Черепащука
 

Астрономы России
Астрономы по алфавиту
Астрономы XIX века
Астрономы XX века
Выпускники Орловской гимназии
Выпускники физико-математического факультета Московского университета
Большевики
Революционеры России
Левые коммунисты
Гласные Московской городской думы
Государственные деятели Российской империи
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Заслуженные профессора Московского университета
Преподаватели Александровского коммерческого училища
Участники Гражданской войны в России